Шраттенхольц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шраттенхольц, Йозеф (1847—1909) — немецкий музыкальный критик и публицист.
 Шраттенхольц, Лео (1872—1955) — немецкий виолончелист, музыкальный педагог и композитор.